Karl Finck von Finckenstein ist der Name folgender Personen:

* Karl Finck von Finckenstein (Kammerherr) (Karl Graf Finck von Finckenstein-Jäskendorf; 1824–1905), deutscher Kammerherr und Politiker 
 Karl Finck von Finckenstein (General) (1835–1915), deutscher General der Infanterie
 Karl Finck von Finckenstein (Mathematiker) (* 1933), deutscher Mathematiker und Physiker 

 Karl Friedrich Albrecht Finck von Finckenstein (1772–1811), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Carl Finck von Finckenstein